

Sigle 
 Ferrovie Appulo Lucane – ente ferroviario regionale italiane
 Free Art License – Licenza Arte Libera, licenza copyleft per opere artistiche
 Fronte Arabo di Liberazione – componente dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina
 Fucile Automatico Leggero Beretta BM 59, Il FAL in dotazione all'Esercito Italiano
 Fusil Automatique Léger – fucile automatico leggero della belga FN
 Foglio annunci legali, un bollettino legale per la pubblicazione obbligatoria di fallimenti, aste, ecc.

Codici 
 FAL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Roma Falcon (Stati Uniti)
 FAL – codice identificativo del locator e del TACAN di Falconara, radioassistenze per la navigazione aerea

 fal – codice ISO 639-3 della lingua fali meridionale
 FAL – codice ISO 3166-2:GB di Falkirk (Regno Unito)

Altro 
 FAL – abbreviazione aeronautica di Facilitation of international air transport – Agevolazioni al trasporto aereo internazionale
 Fal – fiume del Regno Unito